Дебра Лин Месинг () америчка је глумица, рођена 15. августа 1968. године, у Бруклину.

Филмографија 

|-
| 1994–1995 || || -{NYPD Blue}- || ||
|-
| 1995. || || -{Partners}- || Стејси ||
|-
| 1995. || || -{A Walk in the Clouds}- || ||
|-
| 1995–1997 || || -{Ned & Stacey}- || Стејси Колберт ||
|-
| 1996–1997 || || -{Seinfeld}- || ||
|-
| 1998. || || -{Prey}- || ||
|-
| 1998. || || -{Celebrity}- || ТВ репортер ||
|-
| 1998. || Вил и Грејс || -{Will & Grace}- || Грејс Адлер ||
|-
| 1999. || || -{Jesus}- || Марија Магдалена ||
|-
| 2002. || Мотманово пророчанство || -{The Mothman Prophecies}- || Мери Клајн ||
|-
| 2002. || || -{Hollywood Ending}- || Лори ||
|-
| 2002. || || -{King of the Hill}- || ||
|-
| 2004. || || -{Along Came Polly}- || ||
|-
| 2004. || Гарфилд || -{Garfield}- || Арлин ||
|-
| 2005. || || -{The Wedding Date}- || Кет Елис ||
|-
| 2006. || Сезона лова || -{Open Season}- || Бет ||
|-
| 2007–2008 || || -{The Starter Wife}- || Моли Каган||
|-
| 2007. || || -{Purple Violets}- || Кејт Скот ||
|-
| 2007. || || -{Lucky You}- || ||
|-
| 2008. || Жене || -{The Women}- || ||
|-
| 2008. || || -{Nothing like the Holidays}- || Сара Родригез ||
|-
| 2011. || || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Алиса Хардинг ||
|-
| 2012–2013. || || -{Smash}- || Јулија Хјустон ||
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Америчке глумице
Добитници награде Еми
Биографије живих особа